A Manchester United egy angol professzionális labdarúgóklub, amelynek székhelye a Greater Manchesterben található Old Traffordon van. A klubot 1878-ban alapították Newton Heath néven és 1886 októberében, az 1886-1987-es FA-kupa sorozat első fordulójában játszott története első hivatalos tétmérkőzését. A klubot 1902-ben nevezték át a Manchester Unitedre, majd 1910-ben átköltöztek az Old Traffordra.

A klub összesen 66 jelentős klubtrófeát nyert története során, közte húsz alkalommal végzett az angol élvonalban az élen, ami rekord az angol labdarúgásban. Ebből tizenhárom alkalommal nyerték meg az 1992-ben alapított Premier League-et, ami ugyancsak rekord a szigetországban. A hazai kupasorozatokat tekintve tizenkét alkalommal nyerték meg az FA-kupát, hatszor a Ligakupát, az Angol Szuperkupát pedig rekordot jelentő huszonegy alkalommal emelhették a magasba. Nemzetközi összevetésben is az egyik legeredményesebb klubcsapat a Manchester United, amely háromszor Európa első számú kupasorozatát (BEK, Bajnokok Ligája) és egyszer a KEK-et, az Interkontinentális kupát, az Európai szuperkupát, az Európa-ligát, valamint a klubvilágbajnoki trófeát hódította el. A Manchester United az egyetlen angol klub, mely kétszer, 1999-ben és 2008-ban is elnyerte a világ legjobb klubcsapatának járó trófeát, az Interkontinentális kupát, illetve a klubvilágbajnoki trófeát. A 2016-17-es szezon végéig számítva összesen 5557 hivatalos tétmérkőzést játszott a csapat.

Az alábbi lista részletezi a klub eredményeit a nagy versenyeken, beleértve az adott szezon kiemelkedő eseményeit. A Lancashire-kupa és a District Challenge Cup eredményei nincsenek feltüntetve, ezek sem hazai, sem pedig nemzetközi összevetésben nem nevezhetőek jelentős versenysorozatnak.

Történelem
A klub 1878-ban Newton Heath LYR FC néven alakult. Ebben az időben szervezett labdarúgó-bajnokság a szigetországban nem létezett; az "első osztályú meccseket" nagyrészt ad-hoc alapon rendezték, és ezeket a kupaversenyekkel egészítették ki. Az ilyen mérkőzésekről származó hivatalos feljegyzések nagyrészt korabeli újságcikkekből maradtak fenn. 1886-ban először indult a csapat az FA-kupában, de már az első fordulóban kiestek. A klub 1889-ben csatlakozott a labdarúgó szövetséghez, 1892-ben pedig az újonnan megalakuló első osztályú bajnoksághoz. A labdarúgó-ligában való részvétellel egy időben a klub a nevében szereplő LYR szócskát elhagyta, majd pénzügyi nehézségek folytán a csődközelben lévő klub újjáalakult, immár Manchester United néven.

Az 1956-57-es szezonban a Manchester United lett az első angol klub, amely kilépett a nemzetközi kupaporondra, miután az angol szövetség a Chelsea indulását megtagadta. Tizenegy évvel később, 1968-ban a Manchester United lett az első angol klub, amely megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, és a második brit csapatként érte ezt el, miután a skót Celtic az előző évben nyerte meg a kupasorozatot. Az 1992-93-as évadban a Premier League alapító tagjai közt volt a klub, amely az 1998-1999-es idényben véghez vitte a triplázást, azaz megnyerte a Premier League-et, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is. Ezt követően még két Premier League elsőséget szerzett a Alex Ferguson vezette csapat 1999-2000-ben és 2000-01-ben, így a Manchester United a negyedik angol klub, amely három egymást követő bajnoki címet nyert hazájában. A 2007-2008-as szezonban tizedik bajnoki címüket nyerték a Premier League-érában, a következő évadban pedig első angol csapatként nyerték meg a FIFA-klubvilágbajnokságát. A 2010-2011-es bajnoki címmel 19. elsőségüket szerezve a legeredményesebb angol klubcsapat lett a bajnoki címeket tekintve, megelőzve a 18 elsőséggel addig csúcstartó Liverpoolt. A 2016-17-es szezonban a Manchester United megnyerte első Európa-liga-trófeáját, így az ötödik klub lett Európában, amely minden jelentős nemzetközi klubsorozatot megnyert legalább egy alkalommal.

Jelmagyarázat

 M = Mérkőzések száma
 Gy = Győzelmek
 D = Döntetlenek
 V = Vereségek
 LG = Lőtt gólok száma
 KG = Kapott gólok száma
 P = Pontok száma
 # = A szezon végi helyezés

 Alliance = Football Alliance
 Combination = The Combination
 Div 1 = Football League First Division
 Div 2 = Football League Second Division
 Prem = Premier League

Szezonok 

Jegyzetek

Jegyzetek

Manchester United FC